Madison Square Garden – arena sportiva di New York
 Madison Square Garden – nome di varie arene precedenti all'attuale
 Madison Square Garden (1879)
 Madison Square Garden (1890)
 Madison Square Garden (1925)